Lecat ist der Familienname folgender Personen:

 Claire Lecat (* 1965), französische Judoka
 Jacques Lecat, französischer Autorennfahrer
 Jean-Philippe Lecat (1935–2011), französischer Politiker
 Maurice Lecat (1884–1951), belgischer Mathematiker, Philosoph und Chemiker